Ferenc Kiss (1892/1893-1978) – attore ungherese
 Ferenc Kiss (1942) – lottatore ungherese
 Ferenc Kiss (1955) – atleta ungherese